The Mistaken Masher é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913 em curta-metragem, dirigido, produzido e estrelado por Mack Sennett.

Elenco 
Ford Sterling
Mabel Normand
Mack Sennett
Alice Davenport

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco